Вера Николаевна Королёва (род. 30 сентября 1914 года) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
В современных источниках девичья фамилия и имена родителей Веры Николаевны не упоминаются. Однако в метрической книге 1914 года храма Воскресения Словущего в Никольском на Железновке погосте, к приходу которого относилась деревня Тимонино, имеется запись о рождении 9 августа (22 августа по новому стилю) у крестьян этой деревни Николая Игнатовича и Марьи Осиповны Новиковых дочери Веры, которая была крещена на следующий день в честь мученицы Веры с днем памяти 17 сентября (30 сентября по новому стилю). Согласно официальной биографии, родилась 30 сентября (день именин) 1914 года в деревне Тимонино Московской губернии, ныне Клинского района Московской области в многодетной крестьянской семье, которая добротно стояла на ногах, имея три коровы, лошадь, инвентарь, хороший дом.

Во время коллективизации одну корову и некоторый инвентарь был сдан в колхоз. В 1932 году вышла замуж и до Великой Отечественной войны работала полеводом в первом в районе организованном колхозе «Тимолрай».

Во время войны деревня некоторое время была занята немцами. После освобождения Клинского района продолжила работу в колхозе. Была назначена бригадиром полеводческой бригады колхоза имени Калинина, в её подчинении находилось 30 человек. В колхозе была небольшая ферма, и свинарник. Всю землю обрабатывали на лошадях и волах — никакой техники тогда не было. С образованием машинно-тракторных станций, колхоз начал получать трактора и прицепную технику. Молотилка снопов была переведена на электричество. Наивысших результатов бригада Веры Николаевны добилась в 1947 году, когда с площади  они собрали по  ржи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1948 года за получение высоких урожаев ржи при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Королёвой Вере Николаевне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

До 1961 года проработала в реорганизованном из колхоза совхозе «Высоковский», затем, выйдя в этом же году на пенсию, являлась председателем Масюгинского (с марта 1995 года — Шипулинского) сельского совета Клинского района. Избиралась депутатом Московской областного Совета депутатов трудящихся (1954). Награждалась медалями.

Находясь на заслуженном отдыхе, проживала в деревне Бекетово в черте города Высоковска. В 2014 году отметила свой 100-летний юбилей., получив одновременно звание «Почетный ветеран Подмосковья». В свой 105-летний юбилей она была удостоена звания «Почетного гражданина городского округа Клин».

Библиография 
 В. Титов. Звезда её полей : о Герое Социалистического Труда Королевой В. Н. // Серп и молот. — 2008. — 3 июля.

Примечания

Ссылки 
 Королёва Вера Николаевна
 104 года Веры

Депутаты Московского областного совета
Председатели сельских советов РСФСР
Ныне живущие столетние долгожительницы России